Donnybrook può riferirsi a:

 Donnybrook, località dell'Australia Occidentale
 Donnybrook. villaggio australiano del Queensland
 Donnybrook, località australiana dello stato di Victoria
 Donnybrook, distretto di Dublino, in Irlanda
 Stadio di Donnybrook, impianto sportivo nel suddetto distretto
 Donnybrook, città statunitense del Dakota del Nord
 Donnybrook, località sudafricana della municipalità di Ingwe
 Il combattente (Donnybrook), film del 2018 diretto da Tim Sutton